Драмшанбо (; , Дримь-Шянво, «перевал старых хижин») — деревня в Ирландии, находится в графстве Литрим (провинция Коннахт) у трасс  и .

Местная железнодорожная станция была открыта 2 мая 1888 года и закрыта 1 апреля 1959 года.

Демография 
Население — 665 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 623 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Литрим